Menganti (Kedung), een bestuurslaag in Indonesië
Menganti (Kesugihan), een bestuurslaag in Indonesië
Menganti (Menganti), een bestuurslaag in Indonesië
Menganti (Rawalo), een bestuurslaag in Indonesië